Agones (Spanje), Spaanse gemeente
Agonès, Franse gemeente